À la dérive peut désigner :

cinéma
 À la dérive (The Top of the World), film muet américain de George Melford sorti en 1925 ;
 À la dérive (Swept Away), film italo-britannique de Guy Ritchie sorti en 2002 ;
 À la dérive (Stranded), film australien de Stuart McDonald sorti en 2006 ;
 À la dérive (Adrift), film américain de Baltasar Kormákur sorti en 2018.
 À la dérive (Sideways), film américain sorti en 2005 ;

téléfilm

 À la dérive (She's Too Young), téléfilm américain de Tom McLoughlin diffusé en 2004 ;
 À la dérive, téléfilm français de Philippe Venault diffusé en 2017 ;

épisode de séries télévisées

 À la dérive, épisode numéro 1 de la saison 4 de la série télévisée Stargate Atlantis ;
  À la dérive, épisode numéro 16 de la saison 1 de la série télévisée Stargate Universe ;
 À la dérive, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;

littérature
 À la dérive (Offshore), roman de Penelope Fitzgerald pour lequel elle a remporté le Prix Booker en 1979 ;
 À la dérive (The Fall), septième tome de la série de romans pour la jeunesse de Robert Muchamore CHERUB, publié en 2007 ;

bande dessinée

 À la dérive, bande dessinée de Xavier Coste publiée en 2015, Casterman.